Ossining – città dello stato di New York, Contea di Westchester
 Ossining – villaggio dello stato di New York, ricompreso nell'omonima town, ma con status censuario proprio